ШВАК (Шпитальный-Владимиров авиационный крупнокалиберный) — бикалиберная оружейная система, состоящая из:
 ШВАК — первый советский авиационный крупнокалиберный пулемёт под патрон 12,7×108 мм R.
 ШВАК — первая советская авиапушка калибра 20 мм.